Чокурда́х (; на якутски: Чокуурдаах) е селище от градски тип, административен център на Алаиховски улус в Якутия, Русия. Разположено е на левия бряг на река Индигирка, близо до вливането ѝ в Източносибирско море. Населението на Чокурдах към 2016 г. възлиза на 2068 души.

История 
Селището е основано през 1936 г. През 1981 г. получава статут на селище от градски тип.

Население

Климат 
Климатът в Чокурдах е субарктичен, граничещ с полярен. Средната годишна температура е -13.4 °C, средната влажност на въздуха е 81%, а средното количество годишни валежи е около 203 mm.

Транспорт 
Чокурдах разполага с летище и пристанище, но до него не стигат автомобилни пътища. Единственият начин да се стигне по земя до селището е през зимата, по замръзналата река Индигирка.

Източници 

Селища от градски тип в Якутия